Mongolen (volk)
 Mongoolse Rijk
 Mongoolse volkeren